«Мини-Азербайджан» (; ) — выставочный зал в Культурном центре Гейдара Алиева, расположенном в столице Азербайджана, городе Баку. В зале экспонируются макеты 45 исторических и архитектурных зданий Азербайджана, расположенных как в Баку, так и в других районах Азербайджана. Вниманию посетителей предлагаются информация и интересные факты о каждом здании и его архитектурном стиле.

На открытии зала 9 мая 2013 года присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой Мехрибан Алиевой. Изначально в музее размещалось 24 макета. Впоследствии был изготовлен ещё 21 макет. В будущем планируется изготовить макеты ещё 5 архитектурных памятников Азербайджана

В данном списке представлен полный перечень архитектурных макетов зала:
На август 2013

Примечания 

Списки:Азербайджан